Matcherna i Grupp A i Världsmästerskapet i fotboll 1986 pågick från 31 maj till 10 juni 1986.

Bulgarien mot Italien

Argentina mot Sydkorea

Italien mot Argentina

Sydkorea mot Bulgarien

Sydkorea mot Italien

Argentina mot Bulgarien

Referenser

Externa länkar 

Grupp A